Подсолнечный:
 Подсолнечный — посёлок в Елховском районе Самарской области России.
 Подсолнечный — бывшее (1851—1928) название Солнечногорска, города в Московской области России.